Penguanzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 67 kilometer nordost om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Penguanzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fengtai,  km nordväst om Penguanzhuang. Trakten runt Penguanzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina